Rancé (parfum) - parfummerk 
 Rancé (plaats) - een gemeente in het Franse departement Ain

 Rance (rivier) - een rivier in Frankrijk
 Rance (plaats) - een deelgemeente van de Belgische gemeente Sivry-Rance